Volče (Pivka), een plaats in de Sloveense gemeente Pivka
 Volče (Tolmin), een plaats in de Sloveense gemeente Tolmin